Guanzi (muziekinstrument) (管, of guan 管子), Chinees dubbelriet instrument
Guanzi (tekst) (管子 "[Geschriften van] Meester Guan"), Chinese tekst genoemd naar Guan Zhong